Il doppio del torneo di tennis Louisville Open 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Ken Rosewall e Fred Stolle 6-4 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Louisville Open 1971